Résultats détaillés de l’édition 1996 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 26 août au .

Faits marquants 
Déjà victorieux à trois reprises (1990, 1993, 1995), l'Américain Pete Sampras gagne une quatrième couronne devant son public. En finale, il vient à bout de son compatriote Michael Chang.
Sampras a dû sauver une balle de match en quart de finale contre Àlex Corretja au terme d'un match épique en 5 sets remporté sur une double faute cruelle pour le jeune catalan lors du tie-break décisif alors que l'américain était malade (vomissement et déshydratation) et extrêmement épuisé.

L'Allemande Steffi Graf, quant à elle, en est à son cinquième titre en simple à l'US Open. Pour la deuxième année consécutive, elle prend le dessus sur sa rivale, l'Américaine Monica Seles, double vainqueur en 1991-1992.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1996 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1996
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1996
Tennis en août 1996
Tennis en septembre 1996